Podlesie Duże peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Podlesie Duże est un village de la voïvodie de Lublin,
 Podlesie Duże est un village de la voïvodie de Mazovie.